Steeve est un prénom masculin peu usité, essentiellement vu en France, au Québec, et autres pays francophones. On trouve aussi les variantes Steeven, Steevy, et Steevie.

Origine 
Ce prénom vient d'une racine grecque (, « couronné ») via sa dérivation anglaise , déformée en Steeve par hypercorrection. (Il est donc à rapprocher des prénoms  et , de même origine.)

En France, il est surtout utilisé pendant la période 1970-1990, avec un pic en 1981.

Personnalités portant ce prénom 
Alphabétiquement sur le nom de famille (indépendamment de la variante du prénom) :
 Steevy Boulay (né en 1980), chroniqueur de télévision et acteur de théâtre français
 Steeve Briois (né en 1972), homme politique français
 Steevy Chong Hue (né en 1990), joueur tahitien de football
 Steeven Demora (né en 1987), humoriste français du duo Steeven & Christopher
 Steeve Elana (né en 1980), joueur français de football
 Steeve Essart (né en 1978), joueur français de basket-ball
 Steeve Estatof (né en 1972), auteur-compositeur-interprète français
 Steeve Gagné, musicien du groupe Noir Silence
  (né en 1988), joueur camerounais de football
 Steeve Guenot (né en 1985), lutteur français
 Steeve Gustan (né en 1985), joueur martiniquais de football
 Steeve Hass, musicien du groupe The Manhattan Transfer
 Steeve Ho You Fat (né en 1988), joueur français de basket-ball
 Steeve Joseph-Reinette (né en 1983), joueur français de football
  (né en ?), joueur mauricien de football
 Steeven Langil (né en 1988), joueur français de football
 Steeve Lannuzel, musicien du groupe The Craftmen Club
 Steeve Lapointe, musicien du groupe Éonz
 Steeve Louissaint (né en 1987), joueur de l'équipe de Suisse de basket-ball
 Steeve Marchand, musicien du groupe The Spleen
 Steeve Penel (né en 1986), joueur français de football
 Steeve Petit, chanteur des groupes Zuul FX et No Return
  (né en ?), chanteur camerounais de rap
 Steeve Théophile (né en 1980), joueur français de football
 Steeve Yago (né en 1992), joueur burkinabé de football

Personnalités dont c'est le nom de scène 
 Steeve, acteur au générique de plusieurs films de la série érotique Emmanuelle, comme Éternelle Emmanuelle, L'Amour d'Emmanuelle, Magique Emmanuelle
 Steeve, humoriste français (né Hugues Duquesne) du duo Les Lascars gays

Personnages de fiction 
 Steeve (dans Stargate Atlantis), premier prisonnier Wraith

Voir aussi 
 
 
 
 
Et :
  (diminutif Steve), prénom proche
 , prénom proche

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin